Riegl steht für:
 Riegl (Gemeinde Allerheiligen), Streusiedlung von Allerheiligen im Mühlkreis, Oberösterreich
 Riegl (Gemeinde Bad Zell), Ortschaft von Bad Zell, Oberösterreich
 Riegl (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortschaft von Sankt Lorenzen am Wechsel, Steiermark

Riegl ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Riegl (1858–1905), österreichischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Johann Ottokar Riegl (1828–1873), böhmischer Revolutionär von 1848, Abgeordneter im Reichstag (Österreich)

Siehe auch:
 Riegel
 Rigl
 Rigel (Begriffsklärung)